Manhattan har flere betydninger:

 Manhattan – et bydistrikt i New York City.
 Manhattan Island – en ø i delstaten New York og i byen New York City, som huser bydistriktet Manhattan.
 Lower Manhattan (også Downtown Manhattan) – den sydligste del af bydistrikt Manhattan i New York City.
 Manhattan Bridge – en bro i New York City.
 Manhattan (drink) – en drink.
 Manhattan (film) – en film af Woody Allen og Marshall Brickman.
 Manhattan Project – det amerikanske atombombe-projekt under 2. verdenskrig.
 Duke Nukem: Manhattan Project – et platformcomputerspil med Duke Nudem.